

Letter 
 Lambda, Griekse letter

Symbool 
Deze letter kan symbool zijn voor:

Wetenschap 
 Golflengte (natuurkunde)
 Eigenwaarde (algebra)
 Kosmologische constante (kwantummechanica)
 Ladingsdichtheid per lengte (elektriciteitsleer in de natuurkunde)
 De Bruijn-Newmanconstante (wiskunde)
 Vervalconstante (kernfysica)
 Een functie in de lambdacalculus (informatica)
 Lambdaverdeling van Wilks (statistiek)
 Goodman en Kruskals lambda (statistiek)

Techniek 
 De isolatie-waarde (warmtegeleidingscoëfficiënt) van bouwmaterialen (bouwkunde)
 De slankheid van kolommen of muren (mechanica)
 De zuurstof/brandstofverhouding in het uitlaatgas van een verbrandingsmotor (motortechniek)
 De ashoek van snijgereedschap (houtbewerking)

Homoseksualiteit 
 De kleine letter lambda wordt internationaal gebruikt als symbool voor homoseksualiteit

Computerspellen 
 Het logo van Half-Life en Half-Life 2

Woordsamenstellingen 
De letter wordt in de naam van verschillende fenomenen gebruikt:

Diversen 
 SARS-CoV-2-lambdavariant, een virusvariant
 Escherichia phage lambda, een virusvariant
 Lambda-baryon, een subatomair deeltje
 Lambdapunt, de temperatuur waarop normaal vloeibaar helium overgaat in supervloeibaar helium
 Lambda-eiland, een eiland in de Palmerarchipel, Antarctica
 Lancia Lambda, een autotype
 Lambdasonde, een sensor in de uitlaat van auto's die de zuurstof/brandstofverhouding meet
 National LambdaRail, een ethernet-computernetwerk in de VS

Hemellichamen 
 Lambda Andromedae
 Lambda Aquarii
 Lambda Aquilae
 Lambda Aurigae
 Lambda Centauri
 Lambda Draconis
 Lambda Herculis
 Lambda Leonis
 Lambda Muscae
 Lambda Ophiuchi
 Lambda Orionis
 Lambda Sagittarii
 Lambda Scorpii
 Lambda Serpentis
 Lambda Tauri
 Lambda Ursae Majoris
 Lambda Ursae Minoris
 Lambda Velorum

Zie ook
 Lamda (doorverwijspagina)